Румянцева, Дарья:
 Румянцева, Дарья Александровна (1730—1817) — статс-дама, графиня.
 Румянцева, Дарья Евгеньевна (род. 1986) — актриса театра и кино.